Euryischia är ett släkte av steklar som beskrevs av Riley 1889. Euryischia ingår i familjen växtlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Växtlussteklar
Euryischia